Хольмар Эдн Эйольфссон (; ) — исландский футболист, защитник норвежского клуба «Русенборг». Игрок национальной сборной. Сын исландского футболиста Эйольфура Сверриссона.

Карьера

Клубная 
Во взрослом футболе дебютировал в 2006 году в составе «Коупавогюра», в котором провёл два сезона, приняв участие в 20 матчах чемпионата. Своей игрой за эту команду привлёк внимание представителей тренерского штаба клуба «Вест Хэм Юнайтед», в составу которого присоединился в 2008 году, однако за три года пребывания в лондонском клубе не сыграл ни одного матча, находясь сначала в аренде в команде «Челтнем Таун», а позже в бельгийском «Руселаре».

В состав клуба «Бохум» присоединился в 2011 году. Играл до 2014 года, позже перебрался в Норвегию, став игроком «Русенборга». Ныне в составе болгарского «Левски».

Сборная 
В 2006 году дебютировал в составе юношеской сборной Исландии, принял участие в 20 играх на юношеском уровне. В течение 2007—2012 годов привлекался в состав молодёжной сборной Исландии. На молодёжном уровне сыграл в 27 официальных матчах, забил 2 гола. Вместе с командой участвовал в молодёжном чемпионате Европы по футболу, который проходил в 2011 году в Дании. В 2012 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Исландии. Участник чемпионата мира 2018 года.

Достижения 
  «Русенборг»
 Чемпион Норвегии: 2015, 2016
 Обладатель Кубка Норвегии: 2015, 2016

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Исландского футбольного союза
 Профиль на сайте клуба «Бохум»

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Коупавогюр»
Игроки ФК «Челтнем Таун»
Игроки ФК «Руселаре»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Левски»